Madajka – wieś w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice
 Madajka – grzbiet w słowackich Tatrach Zachodnich